A estrada municipal 588-1 (M588-1) é uma estrada que liga a Vilarelhos (  M 587 ) ao lugar de Covelos (  N 315 ) no concelho de Alfândega da Fé.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)